В парному розряді жіночого тенісного турніру Croatian Bol Ladies Open 2003, що проходив у рамках Туру WTA 2003, Петра Мандула і Патріція Вартуш виграли титул, у фіналі перемігши пару Еммануель Гальярді і Патті Шнідер 6-3, 6-2.

Сіяні пари 

 Петра Мандула /  Патріція Вартуш (чемпіонки)
 Еммануель Гальярді /  Патті Шнідер (фінал)

 Ніколь Пратт /  Барбара Ріттнер (півфінал)
 Труді Мусгрейв /  Саманта Рівз (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Croatian Bol Ladies Open